Concordancia puede designar:

 En gramática, a la concordancia gramatical, la regla que indica que los distintos elementos de una frase deben indicar su acuerdo mediante la uniformidad de su flexión;
 En bibliotecología y lingüística, una concordancia es una lista ordenada y clasificada por frecuencia de los términos que aparecen en un corpus de obras;
 En genética, la concordancia es la presencia del mismo rasgo fenotípico en una pareja de gemelos monocigotos (o pareja de individuos);
 En política,
 Un gobierno de concordancia es la práctica, común en la Confederación Helvética, de incorporar a los partidos de oposición en la conformación del Ejecutivo;
 En Argentina, la Concordancia fue una alianza del Partido Demócrata Nacional (conservador), de la Unión Cívica Radical Antipersonalista y del Partido Socialista Independiente, que gobernó entre 1932 y 1943.
 En Bolivia, la Concordancia fue una alianza para las elecciones de 1940.
 En filosofía, la concordancia o correspondencia es una de las teorías posibles que pretenden definir la verdad.

Enlaces externos